Villa María eller Villamaría kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa María (kommunhuvudort), Córdoba,

Colombia 

 Villamaría (kommun), Caldas, 
 Villamaría (ort), Caldas,

Mexiko 

 Villa María, Mexiko, Delstaten Mexiko, Cuautitlán,